Ulica Żytnia w Kielcach
 Ulica Żytnia w Radomiu
 Ulica Żytnia w Warszawie
 Ulica Żytnia we Wrocławiu

Żytnia